Klintasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klintasjön (Röks socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun,  (18,9 ha)
Klintasjön (Stora Åby socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun,

Se även
Klintsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn